Carbuccia est une commune de Corse.
 Horace de Carbuccia est un homme politique, écrivain et éditeur français.
 Jean-Luc Sébastien Bonaventure Carbuccia (1808-1854), général français, mort  pour  la France.